Shogunatet kan syfta på:

 Första shogunatet – Kamakura- och Ashikagaperiooderna i Japan mellan åren 1185 och 1583
 Andra shogunatet – en period i Japans historia mellan åren 1603 och 1868, se Edoperioden

WP:Projekt Japan